Motorola Razr3 (стилизован как RAZR 3) — отмененная серия мобильных телефонов—раскладушек от компании Motorola, преемник популярной серии RAZR (и RAZR 2).

Razr3 состояла из одной модели-прототипа, VE1. Из-за банкротства UIQ Technology и последующего перехода Motorola на Android в 2009 году всемирный выпуск Razr3 был отменен. Однако телефон был выпущен в Южной Корее компанией SK Telecom в конце 2009 года как модель V13 с поддержкой сетей сотовой связи стандарта CDMA вместо GSM/HSDPA. Razr3 оснащена операционной системой Symbian OS с интерфейсом UIQ, внешним сенсорным экраном и 5-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой.

V13 

RAZR 3 V13 был выпущен оператором SK Telecom 6 ноября 2009 года исключительно для Южной Кореи. Он имеет 303 МБ встроенной памяти, внешний сенсорный экран, EV-DO и 5-мегапиксельную камеру с автофокусом и светодиодной вспышкой.

Мобильные телефоны Motorola